Flachgau är det nordligaste av de fem distrikten i den österrikiska delstaten Land Salzburg. Det kallas även Salzburg-Umgebung (distriktets administrativa namn) och Salzburg Land, vilket förklarar registreringsskyltarnas SL.

Distrikt i Salzburg